

Pessoas 
José Américo Augusto Olímpio Cavalcanti dos Albuquerques Maranhão Sobrinho - escritor e jornalista brasileiro, fundador da Academia Maranhense de Letras
José Américo de Almeida - romancista, ensaísta, poeta, cronista, político, advogado, professor universitário, folclorista e sociólogo brasileiro
José Américo (político)
Zé Américo - humorista brasileiro

Localidades
José Américo (João Pessoa)

Desambiguações de antropônimos